Morrow megye (Ohio)
Morrow megye (Oregon)